Рамон Медина Бельо (; род. 29 апреля 1966, Гуалегуай, Аргентина) — аргентинский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Биография 
Рамон Медина Бельо начал свою профессиональную футбольную карьеру в 1986 году в клубе «Расинг» из Авельянеды. В 1989 году он перешёл в «Ривер Плейт», где играл до 1993 года.

Медина Бельо отправился в 1994 году в Японию выступать за команду «Иокогама Ф. Маринос». В 1996 году он возвращается в «Ривер Плейт». В 1999 году, выступая за «Тальерес Кордова», он завершает свою профессиональную карьеру футболиста. Через 2 года он играет в клубе Четвёртого дивизиона «Спортиво Док Суд». В 2005 году выступает за клуб «Хувентуд Унида» из Гуалегуайчу, после чего окончательно уходит из футбола.

Клубная статистика

Статистика игр за сборную

Чемпионат мира 
Рамон Медина Бельо попал в состав сборной Аргентины на Чемпионате мира 1994 года, выходя на поле в 2-х матчах:
 30 июня 1994: Аргентина — Болгария 0-2 (на 67-й минуте заменил Леонардо Родригеса)
 3 июля 1994: Румыния — Аргентина 3-2 (на 67-й минуте заменил Роберто Сенсини)

Достижения

Клубные 
Расинг
 Суперкубок Либертадорес (1): 1988 (победитель)

Ривер Плейт
 Чемпионат Аргентины (6): 1989/1990 (чемпион), 1991 (Апертура) (чемпион), 1993 (Апертура) (чемпион), 1996 (Апертура) (чемпион), 1997 (Клаусура) (чемпион), 1997 (Апертура) (чемпион)
 Кубок Либертадорес (1): 1996 (победитель)
 Суперкубок Либертадорес (1): 1997 (победитель)

В составе сборной Аргентины 
 Кубок Америки (2): 1991, 1993

Примечания

Ссылки 
  
 
  Профиль на national-football-teams.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова